Gimborn ist der Name

 des Ortsteils Gimborn der Gemeinde Marienheide in Nordrhein-Westfalen
 der früheren Grafschaft Gimborn im Bergischen Land
 des ehemaligen Kreises Gimborn (1816–1825) im Regierungsbezirk Köln der preußischen Rheinprovinz
 der ehemaligen Bürgermeisterei Gimborn (1816–1927) im Regierungsbezirk Köln
 des ehemaligen Amts Gimborn (1927–1975) in Nachfolge der Bürgermeisterei Gimborn
 des Schlosses Gimborn in der Gemeinde Marienheide
 der Firma für Heimtierbedarf H. von Gimborn in Emmerich
 des deutschen Adelsgeschlechts Wallmoden-Gimborn

von Gimborn ist der Familienname von

 August von Gimborn (1866–1927), deutscher Apotheker und Fabrikant in Emmerich
 Carl von Gimborn (1885–1974), deutscher Industrieller in Emmerich
 Gabriele Von Gimborn (* 1959 als Gabriele Strebinger), österreichische Politikerin (FRANK)
 Heinrich von Gimborn (1830–1893), deutscher Apotheker und Fabrikant in Emmerich
 Karl von Wallmoden-Gimborn (1792–1883), k. k. General der Kavallerie
 Theodor von Gimborn (1840–1916), deutscher Industrieller in Emmerich